La Rolba, altrimenti detta Zamboni, è la macchina usata per pulire e levigare la superficie di una pista di ghiaccio. La macchina in Europa viene denominata Rolba, dal nome dell'omonima ditta svedese produttrice di spazzaneve; oltreoceano, invece, è più comunemente chiamata Zamboni: il nome in questo caso deriva dallo sviluppo di una di queste macchine (a partire dal 1949) ad opera dell'italo-statunitense Frank Zamboni. Alcune macchine Zamboni sono comunque dotate di turbine Rolba.

Il termine 'zamboni' si è diffuso anche perché compare in diverse strisce dei Peanuts di Charles M. Schulz.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Terminologia dell'hockey su ghiaccio